Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený americký pár Serena a Venus Williamsovy, který podlehl ve třetím kole americko-španělské dvojici Martina Navrátilová a Arantxa Sánchezová Vicariová po nenastoupení k utkání.

Vítězem se stala první nasazené dvojice Američanka Lisa Raymondová a australská tenistka Rennae Stubbsová, které ve finále zdolaly devátý nasazený pár Kim Clijstersová a Ai Sugijamová ve dvou sadách. Získaly tak druhý grandslamový titul z této soutěže.

Nasazení párů 
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (vítězky)
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (semifinále)
  Cara Blacková /  Jelena Lichovcevová (2. kolo)
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (3. kolo)
  Kimberly Poová-Messerliová /  Nathalie Tauziatová (semifinále)
  Els Callensová /  Meghann Shaughnessyová (1. kolo)
  Jelena Dokićová /  Conchita Martínezová (3. kolo)
  Nicole Arendtová /  Caroline Visová (2. kolo)
  Kim Clijstersová /  Ai Sugijamová (finále)
  Alexandra Fusaiová /  Rita Grandeová (2. kolo)
  Nicole Prattová /  Jelena Tatarková (1. kolo)
  Tathiana Garbinová /  Janette Husárová (3. kolo)
  Anke Huberová /  Barbara Schettová (1. kolo)
  Amanda Coetzerová /  Lori McNeilová (3. kolo)
  Tina Križanová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchezová Vicariová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Lisa Raymondová  Rennae Stubbsová
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Iva Majoliová  Henrieta Nagyová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score2-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score1-3=
| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=5
| RD1-team3={{nowrap| Kimberly Poová-Messerliová  Nathalie Tauziatová}}
| RD1-seed4=16
| RD1-team4= Martina Navrátilová  Arantxa Sánchezová Vicariová
| RD1-score3-1=4
| RD1-score4-1=6| RD1-score3-2=6| RD1-score4-2=4
| RD1-score3-3=6| RD1-score4-3=3
| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Kim Clijstersová  Ai Sugijamová
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Rachel McQuillanová  Lisa Mcsheaová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score6-1=2
| RD1-score5-2=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score5-3=
| RD1-score6-3=
| RD1-seed7=2
| RD1-team7=

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2001